Cine Ideal (avinguda de la Gran Via), Gran Via de les Corts Catalanes 605 de Barcelona.
 Cine Ideal (carrer de Wad-ras), carrer de Wad-ras 196 de Barcelona.
 Cine Ideal (carrer del Paradís), carrer del Paradís 10 de Barcelona.
 Cine Ideal (carrer de la Riereta), carrer de la Riereta 21 de Barcelona.
 Cine Ideal (plaça de Lesseps), plaça de Lesseps (Josepets) de Barcelona.
 Cine Park Ideal d'Olot
 Ideal Cine de Granollers